Die 51. Nationalen Deutschen Hallen-Tennismeisterschaften 2022 sollen vom 4. bis 11. Dezember 2022 in Biberach an der Riß am Bezirksstützpunkt des württembergischen Tennis-Bundes stattfinden.

Weblinks 
 Deutsche Tennismeisterschaften

Einzelnachweise 

Tennisturnier in Biberach an der Riß
Tennisturnier 2022
2022